Борис Добродеев:
 Добродеев, Борис Олегович (род. 1984) — генеральный директор VK (2016—2021).
 Добродеев, Борис Тихонович (1927—2022) — советский и российский сценарист кино и телевидения.